Суперліга Туреччини 2005—2006  — 48-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

 

  

Примітки: 
1. Клуб Бешікташ взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Туреччини 2005—2006.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2005-2006
Туреччина
Туреччина
2005 у турецькому спорті
2006 у турецькому спорті